«Darling» — песня испанского дуэта Baccara, написанная продюсером группы Рольфом Соей совместно с автором песен Фрэнком Досталем.

Сингл, выпущенный в Европе в 1978 году, стал последним лидером чарта, добытым группой в её первоначальном составе: ему покорилась первая строчка норвежского хит-парада. В Великобритании же попасть в UK Singles Chart песне вовсе не удалось, что, вкупе с общим снижением чартовых позиций, свидетельствовало о снижении популярности дуэта.

Список композиций 
Сингл был выпущен в двух версиях, отличавшихся би-сайдами.

7" сингл (RCA PB 5566)
 «Darling» — 5:22
 «Number One» — 2:37

7" сингл (RCA PB 5567)
 «Darling» — 5:22
 «Man in Madrid» — 3:24

Позиции в чартах

Примечания 

Синглы Baccara